Chiappini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Chiappini, Gründungsmitglied des ehemaligen DJ-Duos Noize Suppressor
 Azzolino Chiappini (* 1940), schweizerischer römisch-katholischer Theologe 
 Barbara Chiappini (* 1974), italienisches Fotomodell und Schauspielerin